Il giardino proibito – album di Sandro Giacobbe del 1975
 Il giardino proibito/Circostanze – singolo di Sandro Giacobbe del 1975
 Il giardino proibito – albo del fumetto Dampyr pubblicato nel 2002